Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2001 – drugie mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w dniach 29 kwietnia – 3 listopada 2001 roku w formie pięciu turniejów – czterech eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Chorwacji.

Informacje ogólne 
Zaplanowano rozegranie czterech turniejów eliminacyjnych – w Szwecji, Jugosławii, Słowenii i Andorze – których zwycięzcy awansowali do turnieju finałowego. Triumfator turnieju finałowego rozegranego na początku listopada 2001 roku w Splicie uzyskał awans na Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2002. W turniejach eliminacyjnych triumfowali reprezentanci Holandii, Mołdawii, Chorwacji i Andory, spośród nich najlepsi okazali się Holendrzy.

Turnieje eliminacyjne

Malmö

Belgrad

Lublana

Andora

Turniej finałowy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2001 w rugby union
2001 w Europie